Le Viseur oder Leviseur ist der Familienname folgender Personen:

 Hilde le Viseur (1910–1999), deutsche Hürdenläuferin
 Raimund le Viseur (1937–2015), deutscher Journalist und Autor